Ixiolirionaceae (por vezes Ixioliriaceae) é uma família monotípica de plantas com flor cujo único género é Ixiolirion, um táxon que agrupa quatro espécies nativas numa região que se estende do Médio Oriente ao centro e sudoeste da Ásia. Conhecidas como «lírio-azul» ou «lírio-das-estepes», algumas espécies, com destaque para Ixiolirion tataricum, são utilizadas como planta ornamental nas regiões temperadas e frias.

Descrição
As espécies do género Ixiolirion são plantas herbáceas perenes que atingem alturas de até 50 cm, com cormos bem desenvolvidos, em forma de cebola e circundados por uma concha membranosa (a túnica), que funcionam como órgãos de persistência durante o inverno.

As folhas são sésseis e simples, de inserção basal, numa filotaxia em forma de roseta, mais ou menos pronunciada, dispostas alternadamente e em espiral. A lâmina da folha é plana, linear ou lanceolada, com nervação paralelinérvea. A margem da folha é lisa.

As flores agrupam-se em inflorescências terminais compostas, em forma de umbelas ou panículas ou racemosas, geralmente com apenas algumas flores em cada grupo. Brácteas podem estar presentes ou ausentes.

As flores são grandes, curtas, tubulares em forma de funil, com simetria radial, hermafroditas e trímeras. As seis tépalas membranosas são organizados em dois verticilos, livres ou, no máximo, brevemente fundidos na sua base. As pétalas do verticilo externo são geralmente mais estreitas do que as do verticilo interno. As cores das pétalas varia do quase branco ao roxo e ao azul. Existem dois verticilos com três estames férteis em cada um deles. Os estames são livres entre si, mas fundidos com a base das pétalas. Os grãos de pólen, constituídos por duas células, apresentam uma abertura e são sulcados. Os três carpelos são fundidos a um ovário predominantemente ínfero, com 15 a 50 óvulos por câmara. O estilete, que é muito mais longo que o ovário, termina num estigma trilobado. As flores apresentam nectário bem desenvolvidos.

As frutos são cápsulas com três câmaras, cada uma das quais com múltiplas sementes. As sementes são pequenas e enrugadas, pretas devido à presença de fitomelanos. O embrião, bem formado, é quase tão longo quanto o endosperma. O cotilédone permanece branco mesmo quando exposto à luz.

Em contraste com as Amaryllidaceae, nestas plantas não existem alcalóides, nem mesmo nas flores azuis. Estão presentes células mucosas. O número cromossómico básico é x = 12.

Sistemática e distribuição 
As ixioliriáceas são uma pequena família de plantas monocotiledóneas com uma região de distribuição natural que se estende do Egipto e Turquia à Ásia Central e ao Sudoeste Asiático, estando também presente nas áreas temperadas do oeste dos Himalaias. O género Ixiolirion foi descrito pela primeira vez em 1821, por Friedrich Ernst Ludwig von Fischer numa obra de William Herbert. Um sinónimo taxonómico para Ixiolirion  é Kolpakowskia . A família Ixioliriaceae , presentemente grafada Ixiolirionaceae, foi proposta em 1943 por Nakai Takenoshin. Na sua presente circunscrição taxonómica agrupa apenas quatro espécies, com duas subespécies.

O género Ixiolirion foi anteriormente classificado na família das Amaryllidaceae . A família Ixioliriaceae  é filogenética e morfologicamente próxima da antiga família Alliaceae  (hoje subfamília Allioideae), mas está especialmente relacionada com a família Tecophilaeaceae , com a qual constitui um clado no contexto das Asparagales. Com base nestas constatações, e com o aparecimento dos modernos sistemas de classificação de base filogenética, o género foi inicialmente incluído na família Amaryllidaceae, mas reconhecido como parte de uma família autónoma, inicialmente designada por Ixioliraceae, a partir do sistema de classificação APG II, de 2003, e do APWeb (a partir de 2001)

Presentemente o género está incluído numa família monogenérica, designada por Ixioliriceae, da ordem Asparagales das monocotiledóneas. Esta alteração foi consequência dos resultados de análises moleculares de ADN, os quais indicaram que o género Ixiolirion Fisch. ex Herbert devia ser segregado da família Amaryllidaceae, onde tradicionalmente era colocado, para conformar a sua própria família. O sistema APG IV, de 2016, corrigiu a grafia do nome da família, a qual passou a ser designada por Ixiolirionaceae.

o nome genérico é composto de Ixio- e  (‘lírio’) – o que signifca ‘Ixia- semelhante a lírio’. Na sua presente circunscrição taxonómica esta família monotípica, e em consequência o único género que a integra, agrega as seguintes espécies::
Ixiolirion Fisch. ex Herb., Appendix: 37 (1821).
 Ixiolirion ferganicum Kovalevsk. & Vved., Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Zool. Akad. Nauk Uzbeksk. S.S.R. 16: 18 (1961), com distribuição na Ásia Central (Kyrgyzstan)
 Ixiolirion karateginum Lipsky, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 108 (1900), distribuída desde o centro da Ásia (Tadjiquistão) ao noroeste do Paquistão
 Ixiolirion songaricum P.Yan, in Fl. Xinjiangensis 6: 605 (1996), nativa do noroeste da China (Xinjiang). 
 Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. & Schult.f., in  J.J.Roemer & J.A.Schultes, Syst. Veg. 7: 752 (1829), oriunda do leste da Turquia até à Cachemira
 Ixiolirion tataricum var. ixiolirioides (Regel) X.H.Qian, Bull. Bot. Res., Harbin 4(2): 158 (1984), uma variedade do centro da Ásia
 Ixiolirion tataricum var. tataricum, Médio Oriente, sudoeste e sul da Ásia Central, desde o Sinai e Omã à Caxemira e à Mongólia

A posição das Ixioliriaceae e Tecophilaeaceae na árvores filogenético de Asparagales continua pouco clara. Alguns resultados de análise molecular de ADN unem estas duas famílias num clado, solução que, por exemplo, recebe apoio moderado em Chase et al. (2000), Pires et al. (2006) e Givnish et al. (2006). Em Graham et al. (2006) recebe um apoio mais forte, embora a amostragem seja mais pobre.

Numa análise de 3 genes, conduzida por Fay et al. (2000), o clado apresenta uma amplitude muito grande. Estas duas famílias partilham características como os cormos, a inflorescência folhosa, e muitas vezes, uma inflorescência quase capitada, as folhas com uma filotaxia9 que lhes confere uma disposição espiralada, com bainha na base, as flores grandes, o verticilo externo de tépalas mucronado a aristado, o perianto formando um tubo curto, o androceu inserido na boca, e um número cromossómico x=12 (Soltis et al. 2005 e APWeb). Também se encontram outras topologias: em Janssen e Bremer (2004) Ixioliriaceae diverge consideravelmente antes (se bem que seja adjacente a) Tecophilaeaceae; e em Davis et al. (2004), com uma amostragem pobre, se encontre algum apoio para irmanar as Ixiolirionaceae com as Iridaceae. Também em Chase et al. (2006) se encontra apoio (esta vez forte) para este parentesco, onde o clado é grupo irmão das Doryanthaceae (embora com baixo apoio).

Na presente circunscrição das Asparagales, é possível estabelecer uma árvore filogenética, incluindo os grupos que embora reduzidos à categoria de subfamília foram até recentemente amplamente tratados como famílias, conforme o seguinte cladograma assinalado a posição filogenética das Ixiolirionaceae:

Referências

Bibliografia 
 Die Familie der Ixioliriaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Beschreibung und Systematik)
 Die Familie der Ixioliriaceae bei DELTA von L. Watson & M. J. Dallwitz. (Abschnitt Beschreibung)
 Zhanhe Ji, Alan W. Meerow: Amaryllidaceae: Ixiolirion, S. 269 - textgleich online wie gedrucktes Werk, In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven (Hrsg.): Flora of China, Volume 24 – Flagellariaceae through Marantaceae, Science Press u. a., Beijing und St. Louis, 2000, ISBN 0-915279-83-5. (Abschnitte Beschreibung und Systematik)
 E. Nasir:

Ligações externas 

 
 Eintrag bei pacificbulbsociety.org
 Ixioliriaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 27th April 2006. http://delta-intkey.com 
 NCBI Taxonomy Browser
 links - CSDL, Texas
 Ixioliriaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 27 April 2006. http://delta-intkey.com
 NCBI Taxonomy Browser
 links at CSDL, Texas

Galeria

Ixiolirionaceae
Ixioliriaceae
Famílias de monocotiledóneas
Famílias de angiospérmicas